Самар може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 Самар – остров на Филипините разделен на:
 провинция Самар – в западната част
 провинция Северен Самар – в северната част
 провинция Източен Самар – в източната част
 море Самар – море във Филипинския архипелаг
 Самар – село в дем Воден, Северна Гърция
 Самар – кибуц в Южен Израел

Други 
 самар (или седло) – приспособление за възсядане на ездитно животно при езда
 „Самар“ – индийски филм от 1999 г., режисиран от Шам Бенегал
 Самар – певица от Обединените арабски емирства

Вижте също 
 Битка при Самарския залив – военноморска битка от Втората световна война
 Самарско море
 Самара (пояснение)